Savoldi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Savoldi (* 1947), italienischer Fußballspieler
 Gianluigi Savoldi (1949–2008), italienischer Fußballspieler